Хе́йккинен () — финская фамилия. Известные носители:

 Хейккинен, Аки (род. 1980) — финский легкоатлет-многоборец.
 Хейккинен, Илкка (род. 1984) — финский хоккеист.
 Хейккинен, Йорма (в монашестве Арсений; род. 1957) — митрополит Куопиоский и Карельский.
 Хейккинен, Калле (1908—1938) — финский лыжник.
 Хейккинен, Каспери (род. 1980) — финский музыкант.
 Хейккинен, Маркус (род. 1978) — финский футболист, опорный полузащитник клуба ХИК и сборной Финляндии.
 Хейккинен, Матти (род. 1983) — финский лыжник.
 Хейккинен, Ханнакайса (род. 1974) — финская женщина-политик.